Porsche Tennis Grand Prix 2008 — 31-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося в Штутгарте (Германия) на кортах комплекса Porsche-Arena и являющегося частью тура WTA в рамках серии соревнований 2-й категории.

В 2008 году турнир прошёл с 27 сентября по 5 октября. Соревнование продолжало осеннюю серию хардовых турниров, подготовительную к Итоговому турниру в Дохе (Катар).

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Жюстин Энен
 в парном разряде —  Квета Пешке и  Ренне Стаббс

Общая информация 
Первым номером посева в женском одиночном турнире стала Серена Уильямс (№ 1 в мире на тот момент). Американка, впрочем, не оставила особого следа в ходе турнира, уступив уже на старте. В её отсутствие титул достался второй сеянной — Елене Янкович, переигравшей в финале несеянную Надежду Петрову. Сербка благодаря этой победе смогла во второй раз в своей карьере возглавить одиночный рейтинг. Прошлогодняя чемпионка — Жюстин Энен — не защищала свой титул.

В парном турнире несеянные участники были более удачливее: альянс Анна-Лена Грёнефельд / Патти Шнидер, попавший в сетку по специальному приглашению от организаторов, переиграл два сеянных альянса и завоевал общий титул. В финале немка и швейцарка сломили сопротивление лидеров посева и прошлогодних чемпионок: Кветы Пешке и Ренне Стаббс. Представительница Германии выиграла штутгартский турнир впервые с 1984 года.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Елена Янкович обыграла  Надежда Петрову со счётом 6-4, 6-3.
 Янкович выигрывает 3-й титул в сезоне и 8-й за карьеру в туре ассоциации.
 Петрова уступает 2-й финал в сезоне и 10-й за карьеру в туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Финал

Парный турнир 
  Анна-Лена Грёнефельд /  Патти Шнидер обыграли  Квету Пешке /  Ренне Стаббс со счётом 6-2, 6-4.
 Грёнефельд выигрывает 1-й титул в сезоне и 7-й за карьеру в туре ассоциации.
 Шнидер выигрывает 1-й титул в сезоне и 5-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Porsche Tennis Grand Prix
 WTA Тур 2008 года
 Серия турниров 2-й категории WTA
 Mercedes Cup 2008

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA
 

Германия
Теннис
Сентябрь 2008 года
Октябрь 2008 года
2008